Volhard peut signifier

 Christiane Nüsslein-Volhard (née en 1942), biologiste allemande
 Ewald Volhard (1900-1945), ethnologue et germaniste allemand
 Franz Volhard (1872-1950), interniste et néphrologue allemand
 Jacob Volhard  (1834-1910), chimiste allemand
 Rüdiger Volhard (né en 1931), avocat et notaire à Francfort sur le Main

Voir aussi
 Méthode de Charpentier - Volhard